

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Jelenia Głowa – przysiółek wsi Wambierzyce w woj. dolnośląskim, w pow. kło dzkim, w gminie Radków
 Jelenia Głowa – osada wsi Grotów w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Jelenia Głowa – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Trzcinica